Узо́рная — топоним в России.

Чукотский автономный округ 
 Узорная — гора, юго-западнее г. Гордая, координаты 66°41' с. ш. 179°11' з. д., код ГКГН 787948.
 Узорная — гора, юго-западнее г. Туманная, координаты 65°17' с. ш. 178°41' в. д., код ГКГН 767793.
 Узорная — река, впадает в Колючинскую губу Чукотского моря, координаты 66°36' с. ш. 174°20' з. д., код ГКГН 788694.
 Узорная — сопка, севернее г. Мыргычгынай, координаты 66°28' с. ш. 174°15' з. д., код ГКГН 788751.
 Узорная — гора, юго-западнее г. Цирк, координаты 68°13' с. ш. 174°27' в. д., код ГКГН 766429.
 Узорная — река, левый приток р. Тергинвеем, координаты 63°16' с. ш. 176°56' в. д., код ГКГН 786665.
 Узорная — река, правый приток р. Кейтепенен, координаты 63°10' с. ш. 177°28' в. д., код ГКГН 787335.
 Узорная — гора, северо-восточнее хр. Осиновский, северо-восточнее г. Баранья, координаты 67°37' с. ш. 176°17' в. д., код ГКГН 783779.

См. также 
 Узорное
 Узорные
 Узорный